Српска се може односити на:

 Република Српска, ентитет БиХ
 Српска (Подгорица), насељено место у граду Подгорици, Црна Гора

или:

 Парк Република Српска, парк у Београду, Србија
 ФК Република Српска, фудбалски клуб из Чикага, САД
 Ер Српска, бивша авио-компанија Републике Српске, БиХ

Види још 
 Српски
 Срби (вишезначна одредница)
 Србија (вишезначна одредница)